Le nom commun de « perdrix des neiges » est attesté en français pour désigner deux espèces d'oiseaux :
 Lagopus muta, trouvé dans les régions boréales ou d'altitude de l'Holarctique, aussi connu sous le nom non ambigu de Lagopède alpin ;
 Lerwa lerwa, seulement trouvé dans l'Himalaya, et pour lequel la CINFO a proposé en 1993 le nom normalisé de Lerva des neiges.